Váňa může znamenat:

příjmení
 Antonín Váňa (1868–1898) – český básník a překladatel z francouzštiny
 Bohumil Váňa (1920–1989) – český stolní tenista
 Bohumil Váňa (politik) (1896–1954) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce
 Daniel Váňa (* 1962) – český ekonom, historik a VŠ pedagog
 Hana Šmeráková, rozená Váňová (* 1983) – česká florbalová brankářka a reprezentantka
 Ivana Váňová (* 1969) – česká politička KDU-ČSL, senátorka za obvod č. 67 – Nový Jičín, starostka obce Mořkov na Novojičínsku
 Ivo Váňa Psota (1908–1952) – tanečník, choreograf, divadelní (baletní) režisér
 Jan Váňa (1848–1915) – český filolog, překladatel a autor satirických veršů
 Jan Váňa (havíř) (1811–1864) – objevitel černého uhlí na Kladensku
 Jaroslav Váňa – československý kanoista, mistr světa ve vodním slalomu
 Jiří Váňa (1940–2018) – český bryolog
 Jiří Váňa (cestovatel) (1979–2016) – český cestovatel a fotograf
 Josef Váňa (rozcestník) – více osob
 Karel Váňa (1867–1951) – český herec
 Martin Váňa (* 1966) – český fotbalový útočník
 Michal Váňa (* 1963) – český fotbalista, útočník
 Miroslav Váňa (* 1961) – český politik
 Ota Váňa (* 1971) – český kytarista
 Pavel Váňa (1947–2012) – zahradník a bylinkář („fytoterapeut“)
 Petr Váňa (* 1965) – český sochař
 Roman Váňa (* 1966) – český politik
 Tomáš Váňa – český režisér
 Václav Vaník-Váňa (1905–??) – český fotbalista
 Věra Vášová-Váňová (1879–1963) – česká spisovatelka, básnířka a překladatelka
 Vladimír Váňa (rozcestník) – více osob
 Zdeněk Váňa – více osob

v kultuře
 Strýček Váňa – divadelní hra ruského dramatika a spisovatele Antona Pavloviče Čechova
 Váňa (film) – dokumentární portrét Josefa Váni z roku 2012, režie Jakub Wagner

jiné
 domácký tvar rodného jména Ivan – z ruského Iváňuška
 domácký tvar rodného jména Václav
 Váňův kámen – přírodní památka poblíž obce Kopřivnice v okrese Nový Jičín
 Váňův kámen (Kladno) – součást bronzového Sousoší Hornictví v Kladně
 Váňovský rybník – vodní plocha na Třešťském potoce v katastru města Třešť

Česká příjmení